Frajer je navadno mlajši, ki se vpadljivo vede in oblači
 V starejših različicah slovenskega pravopisa je bila definicija besede frajer »zdrav kmečki fant goden za ženitev«.
 Frajer je izpeljanka iz nemške “freien” – snubiti (Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar, str. 130)
 Frajer ali Freiherr lahko v starejših slovenskih besedilih pomeni svobodnjaka ali plemiča.